Matthew Puempel, dit Matt Puempel</dfn>, (né le  à Essex, Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace. Il a remporté plusieurs trophées et récompenses dans la LHO.

Biographie 
Puempel joue sa première saison dans la Ligue de hockey de l'Ontario en 2009 ; il est récompensé par le trophée de la famille Emms et celui de Recrue de la saison de la Ligue canadienne de hockey. Il participe avec l'équipe LHO à la Super Série Subway en 2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.
 
| 2009-2010|| Petes de Peterborough|| LHO|| 59|| 33|| 31|| 64|| 43|| 4|| 1|| 1|| 2||6
|-
| 2010-2011|| Petes de Peterborough|| LHO||55 ||34 ||35 ||69 ||49 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2011-2012|| Petes de Peterborough|| LHO||30 ||17 ||16 ||33 ||31 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2011-2012|| Senators de Binghamton || LAH ||9 ||1 ||0 ||1 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2012-2013|| Rangers de Kitchener || LHO|| 51|| 35|| 12|| 47|| 43|| 10|| 3|| 4|| 7|| 10
|-
|2012-2013 || Senators de Binghamton || LAH || 2|| 0|| 0|| 0|| 0|| 3|| 2|| 0|| 2|| 0
|-
|2013-2014 || Senators de Binghamton || LAH || 74 || 30 || 18 || 48 || 94 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2014-2015 || Senators de Binghamton || LAH || 51 || 12 || 20 || 32 || 31 ||  ||  ||  ||  || 
|-
| 2014-2015 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 13 || 2 || 1 || 3 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Senators de Binghamton || LAH || 34 || 17 || 13 || 30 || 15 || - || - || - || - || -
|-
| 2015-2016 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 26 || 2 || 1 || 3 || 9 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 13 || 0 || 0 || 0 || 7 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Rangers de New York || LNH || 27 || 6 || 3 || 9 || 4 || - || - || - || - || -
|-
| 2017-2018 ||Wolf Pack de Hartford|| LAH||5 ||1 ||2 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018||Griffins de Grand Rapids || LAH||57 ||22 ||32 ||54 ||21 ||5 ||1 ||3 ||4 ||0
|-
| 2018-2019  || Red Wings de Détroit || LNH || 8 || 1 || 0 || 1 || 2 || - || - || - || - || -
|-
| 2018-2019 ||Griffins de Grand Rapids|| LAH||62 || 24 || 26 || 50 || 38 || 5 || 2 || 2  || 4 || 16
|-
| 2019-2020 || Griffins de Grand Rapids|| LAH|| 46 || 17 || 22 || 39 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 2020-2021 || Malmö Redhawks || LAH|| 15 || 4 || 1 || 5 || 4 || 2 || 1 || 1 || 2 || 2
|-
| 2021-2022|| Augsburger Panther || DEL ||  || 

| 87 || 11 || 5 || 16 || 30 || - || - || - || - || -

Notes et références 

Naissance en janvier 1993
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Sénateurs d'Ottawa
Joueur des Petes de Peterborough
Joueur des Senators de Binghamton
Joueur des Sénateurs d'Ottawa
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wolf Pack de Hartford
Joueur des Griffins de Grand Rapids (LAH)
Joueur des Red Wings de Détroit
Joueur des Malmö Redhawks
Joueur du Augsburger Panther